Babah Suak (Beutong), een plaats in Indonesië
Babah Suak (Kuta Blang), een plaats in Indonesië